Dickinson kan avse: 

 Dickinson (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Dickinson (auktor) – ett auktornamn för flera personer
 Dickinson – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Geografi
 Dickinson, North Dakota – stad i North Dakota, USA
 Dickinson County– flera i USA